Mirabello (ital. „Schöne Aussicht“) ist der Name folgender Orte in Italien:
 Mirabello (Emilia-Romagna), in der Provinz Ferrara
 Mirabello Monferrato, in der Provinz Alessandria (Piemont)
 Mirabello Sannitico, in der Provinz Campobasso (Molise)

Auf Kreta:
 Mirambello, Name einer Provinz, siehe Agios Nikolaos (Gemeinde)#Geschichte
 Golf von Mirambello